Parachordodes lestica är en tagelmaskart som beskrevs av Heinze 1935. Parachordodes lestica ingår i släktet Parachordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
lestica